Esta é uma lista que contém as emissoras afiliadas que transmitem a programação da Rede UP, uma rede de emissoras de rádio brasileira de formato híbrido com sede na cidade de São Paulo. Além disso, a lista contém também as antigas afiliadas da rede e suas respectivas situações atuais.

Afiliadas

Bahia

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraíba

Paraná

Rio de Janeiro

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Antigas afiliadas 

UP